Cille Pheadair („St.-Peters-Kirche“) ist der gälische Name folgender schottischen Orte:

 Kilpheder auf South Uist, Äußere Hebriden
 Houston (Schottland) in Renfrewshire